

Algemeen 
 Vaticaanse Bibliotheek (Biblioteca Apostolica Vaticana), de nationale bibliotheek van het Vaticaan
 Bundesamt für Verkehr BAV, een Zwitserse overheidsinstelling voor openbaar vervoer
 Baotou Erliban Airport, een luchthaven in China, met IATA-code BAV
 Bavel, een Nederlands dorp met UN/LOCODE BAV
 Vengo of Babungo, een taal in Kameroen, met ISO 639-3-code bav

Sport 
 Brusselse Atletiek Vereniging
 Baarnse Atletiek Vereniging
 B.A.V Frisia, een boksschool uit Leeuwarden

Stations 
 Station Bagsværd, een station voor stadsspoor in Denemarken met stationscode Bav
 Station Barrow Haven, een spoorwegstation in Engeland met stationscode BAV
 Station Bavois, een SBB-treinsstation in Zwitserland, met afkorting BAV

Zie ook 
 Bavaria (doorverwijspagina)
 DUKW, een Amerikaans militair amfibievoertuig; de BAV 485 was daarvan een Russische doorontwikkeling